Ел Нуево Сауз де Гусман има више значења:

 Ел Нуево Сауз де Гусман (Тангамандапио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Нуево Сауз де Гусман (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику